ITSO est un sigle qui peut désigner : 

 International Telecommunications Satellite Organization , une organisation intergourvernementale, chargée de superviser les obligations de service public d'Intelsat;
 International Technical Support Organization , l'organisation d'IBM qui produit les ;
 , auparavant Integrated Transport Smartcard Organisation , qui gère la norme ITSO pour la billetterie intelligente au Royaume-Uni;
 Information Technology Student Organization , une organisation étudiante du Rochester Institute of Technology.

Références

Homonymie d'acronyme